Ömürbek est un prénom masculin kirghiz porté notamment par :
Ömürbek Babanov (1970- ), homme d'État kirghiz ;
Ömürbek Tekebaev (1958- ), homme politique kirghiz.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin